Tanovic oder Tanović ist der Familienname folgender Personen:

 Danis Tanović (* 1969), bosnischer Filmregisseur
 Tajna Tanovic, deutsche Schauspielerin und Singer-Songwriter